Een verkeersweg:
 N546 (België)
 N546 (Frankrijk)
 N546 (Nederland), zie Provinciale weg 546

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing